Pamfil (imię)
 pamfil (karta)
 pamfil (gra karciana)
 Pamfil z Cezarei
 Pamfilos z Amfipolis